Электротранспорт:

 Электротранспорт — вид транспорта, использующий в качестве источника энергии электричество, а в качестве привода — тяговый электродвигатель.
 «Электротранспорт», ООО — предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками в Набережных Челнах, Татарстан.
 «Электротранспорт», МП трест — название предприятия эксплуатирующего Магнитогорский трамвай.